Марсель За́битцер (; родился 17 марта 1994 года в Граце, Австрия) — австрийский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария» и сборной Австрии. В настоящее время выступает на правах аренды за английский клуб «Манчестер Юнайтед». Участник чемпионата Европы 2016 и чемпионата Европы 2020 годов.

Клубная карьера

«Адмира Ваккер» 
Марсель занимался футболом в академиях венской «Аустрии», ГАКа и «Адмира Ваккер». 14 сентября 2010 года в матче против «Санкт-Пёльтена» он дебютировал за «Адмиру» в первой австрийской лиге. 24 сентября в поединке против «Лустенау 07» Забитцер забил свой первый гол за клуб. В 2011 году Марсель помог клубу выиграть первенство первого дивизиона и выйти в элиту. 16 июля 2011 года в матче против венского «Рапида» он дебютировал в австрийской Бундеслиге. 7 марта 2012 года в поединке против «Капфенберга» Забитцер забил свой первый гол в элите. 28 апреля года в матче против «Винер-Нойштадт» Марсель сделал первый в карьере хет-трик.

«Рапид» 
В начале 2013 года Забитцер перешёл в «Рапид». Сумма трансфера составила 350 тыс. евро. 17 февраля 2013 года в поединке против венской «Аустрии» Марсель дебютировал за новый клуб. Через неделю в матче против «Ред Булл Зальцбург» он забил свой первый гол за «Рапид».

«РБ Лейпциг»

Аренда в «Ред Булл Зальцбург» 
В конце мая 2014 года Забитцер принял приглашение немецкого «Лейцпига». Сумма трансфера составила 2 млн евро. Он подписал четырёхлетний контракт и сразу был отдан в аренду в зальцбургский «Ред Булл». 19 июля в матче против бывшего клуба «Рапида» Марсель дебютировал за «быков», заменив во втором тайме Штефана Ильзанкера. Через неделю в поединке против «Винер-Нойштадт» он забил свой первый гол за новую команду.

Возвращение в «РБ Лейпциг» 
После окончания аренды Забитцер вернулся в «РБ Лейпциг». 25 июля 2015 года в матче против «Франкфурта» он дебютировал во Второй Бундеслиге. В этом же поединке Марсель забил свой первый гол за новую команду. По итогам дебютного сезона Забитцер помог клубу выйти в элиту. 28 августа в матче против «Хоффенхайма» он дебютировал в Бундеслиге. По итогам сезона Марсель стал серебряным призёром чемпионата.

«Бавария» 
30 августа 2021 года перед 4-м туром сезона 2021/22 «Бавария» подписала Забитцера за €15 млн, он подписал контракт до 2025 года. В «Баварии» он воссоединился со своим тренером Юлианом Нагельсманном, который покинул «РБ Лейпциг» в начале сезона.

Аренда в «Манчестер Юнайтед» 
В последний день зимнего трансферного окна 31 января 2023 года Забитцер отправился в аренду в английский клуб «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2022/23. Аренда не предусматривает опции выкупа контракта.

Карьера в сборной 
5 июня 2012 года в товарищеском матче против сборной Румынии Забитцер дебютировал в сборной Австрии. 30 мая 2014 года в поединке против сборной Исландии Марсель забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Марсель попал в заявку сборной на участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Венгрии, Португалии и Исландии.

Клубная статистика 
Данные на 28 января 2023 года

Голы за сборную Австрии 

Итого: сыграно матчей: 41 / забито голов: 7; победы: 20, ничьи: 8, поражения: 13.

Достижения

Командные достижения 
«Ред Булл Зальцбург»
 Чемпион Австрии: 2014/15
 Обладатель Кубка Австрии: 2014/15

«Бавария»
 Чемпион Германии: 2021/22
 Обладатель Суперкубка Германии: 2022

 «Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2022/23

Личные достижения 
 Футболист года в Австрии: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Бавария»

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»